Дыждино () — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Кырджали. Население составляет 338 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Македонци, в состав которого входит Дыждино, должность кмета (старосты) исполняет Дургут Дурали Ахмед (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Кырджали — Хасан Азис (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Кырджалийской области